Zanoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alonzo Zanoni, Sekretär für Kolumbien im 18. Jahrhundert, Eponym für die Gattung Alonsoa
 Andrea Zanoni (* 1965), italienischer Politiker
 Anton Xanoni (Ndoc Zanoni; 1862–1915), albanischer Jesuit, Lehrer, Literaturtheoretiker und Autor
 Giacomo Zanoni (1615–1682), italienischer Botaniker
 Ludovic Zanoni (1935–2021), rumänischer Radrennfahrer
 Marco Zanoni (* 1991), deutsch-italienischer Filmeditor

Literatur

Zanoni ist ein Roman des englischen Romanautors Edward Bulwer-Lytton